Каролина Реми (Rémy, по мужу — Гебгард, 27 апреля 1855 — 24 апреля 1929) — французская писательница, известная под псевдонимом Северин (Séverine).

Биография 
Каролина Гебгард родилась 27 апреля 1855 году в городе Париже. Сблизившись в 1880 году в Брюсселе с Жюлем Валлесом, стала ревностным адептом его теорий, писала в социалистических органах и принимала участие в отделке романов Валлеса. После его смерти и до 1888 года она руководила основанной им газетой «Le Cri du peuple».

С тех пор Реми работала в различных органах печати, неизменно являясь горячей поборницей всех угнетенных и обиженных (в частности, она активно выступала в поддержку Дрейфуса, а также Сакко и Ванцетти). В 1892 году большой резонанс получил её отчет о свидании с Львом XIII, с которым она беседовала о социальном вопросе. С 1898 года она руководила женской газетой «Fronde», которая, будучи органом феминистского движения (все её сотрудники — женщины), в то же время обращала серьёзное внимание на все текущие вопросы.

Поддержала Октябрьскую революцию в России, в 1921—1922 годах была членом Французской коммунистической партии; покинула её, чтобы сохранить членство в Лиге прав человека.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Caroline Rémy de Guebhard

Социалисты Франции
Анархисты Франции
Члены Французской коммунистической партии
Суфражистки Франции
Правозащитники Франции
Женщины-политики Франции